bolus (radioterapia)
 bolus (malarstwo)
 bolus (medycyna)
 zeeuwse bolus (danie holenderskie)